Eselshaut steht für

 das Fell des Esels, siehe Pelzarten#Esel
 Eselshaut (Märchen), Märchen (1694) von Charles Perrault
 Eselshaut (1970), Märchenfilm (1970) von Jacques Demy
 Die Eselshaut, Titel (DDR) eines sowjetischen Märchenfilms, siehe Die Prinzessin mit der Eselshaut

siehe auch
 Mußbacher Eselshaut
 Eselshautfest